Kwiat ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kris Kwiat (* 1996), deutscher Schauspieler sowie Model
 Paul G. Kwiat, US-amerikanischer Physiker